Gianni Ehrensperger né le  à Zurich, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001||Kloten Flyers U20||Juniors Élites A||30||7||6||13||4||5||0||1||1||0
|-
|2001-2002||Kloten Flyers U20||Juniors Élites A||26||8||10||18||10||6||1||5||6||4
|-
|2002-2003||Kloten Flyers U20||Juniors Élites A||26||11||17||28||36||2||1||0||1||0
|-
|rowspan="3"|2003-2004||Kloten Flyers||LNA||19||1||2||3||8||7||2||3||5||6
|-
|Kloten Flyers U20||Juniors Élites A||5||2||6||9||0||-||-||-||-||-
|-
|GCK Lions||LNB||10||2||2||4||2||-||-||-||-||-
|-
|2004-2005||Kloten Flyers||LNA||32||0||3||3||12||5||0||0||0||0
|-
|2005-2006||Kloten Flyers||LNA||42||2||0||2||16||11||0||0||0||4
|-
|2006-2007||Kloten Flyers||LNA||41||4||6||10||20||3||0||0||0||0
|-
|rowspan="2"|2007-2008||Kloten Flyers||LNA||17||1||0||1||6||-||-||-||-||-
|-
|HC Bienne||LNB||32||12||14||26||34||21||4||6||10||31
|-
|2008-2009||HC Bienne||LNA||47||11||14||25||30||0||0||0||0||0
|-
|2009-2010||HC Bienne||LNA||31||7||6||13||12||7||1||3||4||4
|-
|2010-2011||HC Bienne||LNA||41||10||16||26||14||6||0||0||0||0
|-
|2011-2012||HC Bienne||LNA||49||4||9||13||26||-||-||-||-||-
|-
|2012-2013||HC Bienne||LNA||49||4||8||12||16||1||0||0||0||0
|-
| 2013-2014|| HC Bienne|| LNA||18 || 3 || 4 || 7 || 10 || 7 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
|2014-2015||HC Bienne||LNA||30||5||5||10||22||0||0||0||0||0
|-
|2015-2016||HC Bienne||LNA||29||2||2||4||10||-||-||-||-||-
|-
|2015-2016||SC Langenthal||LNB||4||1||3||4||0||-||-||-||-||-

|445||54||75||129||202||57||9||14||23||20

|46||15||19||34||36||21||4||6||10||31

|2003|| Suisse -18 ans||CM -18 ans||6||2||0||2||2||-2||
|-
|2004|| Suisse -20 ans||CM -20 ans||6||5||2||7||2||+8||
|-
|2005|| Suisse -20 ans||CM -20 ans||6||0||2||2||0||+1||
|-
|2015||HC Bienne||Coupe de Suisse||2||2||0||2||0|| ||Huitième-de-finale
|-
|2016||HC Bienne||Coupe de Suisse||2||2||0||2||0|| ||Quart-de-finale

Carrière internationale 
Il représente la Suisse au cours des compétitions suivantes :

Championnat du monde -18 ans
 2003

Championnat du monde junior
 2004 et 2005

Palmarès 
 Champion de Suisse de LNB en 2008 avec le HC Bienne
 Promotion en LNA en 2008 avec le HC Bienne

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en mai 1985
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif zurichois
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du EHC Kloten
Joueur du GCK Lions
Joueur du HC Bienne
Joueur du SC Langenthal